Вадильо-де-ла-Гуаренья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гуаренья. Занимает площадь 44 км². Население — 316 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителем города считается святой Антонио де Падуа.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы